Manguán ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Manguán (* 1979), spanische Futsalspielerin
 Santiago Manguán (1941–2022), spanischer Marathonläufer